Wesley Church ist der Name folgender Kirchengebäude:

 Wesley Church (Melbourne)
 Wesley Church (Perth)
 Wesley Church (Wellington)

Siehe auch:
 Wesley Methodist Church